BMW Open — ежегодный турнир среди мужчин.
 Кубок Большого шлема — ежегодный теннисный турнир, проводившийся с 1990 по 1999 год.